HMS Campania — два кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Названі на честь італійського регіону Кампанія

 HMS Campania (1914) — пасажирський корабель, переобладнаний в гідроавіаносець у 1914 році. 5 листопада 1918 року в Ферт-оф-Форт зіткнувся з лінкором HMS Royal Oak (08) та затонув.
 HMS Campania (D48) — ескортний авіаносець типу «Наірана». Збудований у 1944 році. Зданий на злам у 1955 році.

Кораблі ВМС Великої Британії